Мариновский — фамилия и топоним

 Мариновский — хутор, Одесская губерния, Российская империя, сейчас село Мариновка   Одесской области Украины. 
 Мариновский — сейчас Мариновка, деревня в Оконешниковском районе Омской области России

Фамилия 
Марино́вский — польская фамилия. Известные носители: Мариновский, Януш (род. 21 июля 1965 года в Варшаве) — польский музыкант, руководитель оркестра Sinfonia Varsovia, архитектор Л. И. Мариновский, автор объекта культурного наследия федерального значения (памятника) "Кафе «Лето» (бывшая «Чайная»).